Юда Герш Квостэл (2 октября 1899, Шеффилд Великобритания — 15 октября 1987, Канада) — английский и канадский биохимик.

Биография 
Родился 2 октября 1899 года в Шеффилде. В 1916 году поступил в Лондонский университет, который он окончил в 1921 году. Одного диплома ему показалось мало, и тогда в том же году он поступил в Кембриджский университет, который окончил в 1924 году. Администрация оставила дипломированного специалиста у себя и с 1924 по 1929 год работал в качестве научного сотрудника. В 1929 году он покинул главное здание Кембриджского университета, но не ушёл из самого университета — в 1929 году был избран директором госпиталя при данном университете и проработал вплоть до 1941 года. В 1941 году вернулся в главное здание и вплоть до 1947 года заведовал секцией метаболизма. В 1947 году решил связать свою жизнь с Канадой и переехал туда, где тут же был избран профессором биохимии Монреальского университета и проработал вплоть до 1966 года. В 1966 году перешёл в Университет Британской Колумбии, где избран профессором кафедры нейрохимии и биохимии и проработал вплоть до смерти.

Скончался 15 октября 1987 года в Канаде, спустя 13 дней после празднования своего 88-летия.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены нейрохимии. Один из основоположников нейрохимии.
 Изучал ингибиторы обмена веществ.
 Исследовал химизм обмена в мозге здоровых и больных людей.
 Разработал новые методы биохимических и медицинских исследований.

Членство в обществах 
 1940-47 — Член Лондонского королевского общества.
 Член Нью-Йоркской АН.
 Член ряда других академий наук и научных обществ.
 Почётный доктор многих университетов.

Награды и премии 
 1955 — Золотая медаль имени Луи Пастера.
 1974 — Международная премия Гайрднера.
 Ряд других научных наград.

Примечания

Литература 
 Биологи. Биографический справочник.— Киев.: Наукова думка, 1984.— 816 с.: ил

Ссылки 
 Биографические сведения.
 Дата рождения с биографией на сайте Liveinternet (Kakula).

Родившиеся в Шеффилде
Учёные по алфавиту
Биохимики Великобритании
Биохимики Канады
Члены Лондонского королевского общества
Члены Эдинбургского королевского общества
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Почётные доктора Университета Макгилла
Нейрохимики
Награждённые медалью Флавелла